DEU steht für:
 Deutschland (ISO-3166-Länderkürzel)
 Deutsche Eislauf-Union, der Sportverband für Eiskunstlauf und Eistanz in Deutschland

deu steht für:
 Deutsche Sprache (ISO-639-3-Code)

Abkürzung